Mandy (canção de Scott English)
Mandy (canção de Jonas Brothers)
 Mandy (filme), com Nicolas Cage

Desambiguações de música